innatisme
 nativisme polític: reivindicació de l'essència autòctona davant la immigració
 nativisme americà: moviment reivindicatiu dels indis nadius d'Amèrica del nord